François Bourassa, colon québécois.
 François Bourassa, faux monnayeur québécois.
 François Bourassa (1813 - 1898), homme politique québécois
 François Bourassa (1959-) musicien québécois.